Владимир Александрович Кочетов (11 июня 1906 — 12 февраля 1980) — советский актёр немого кино, кинорежиссёр.

Биография 
Родился в 1906 году в селе Тропарёво Московской губернии.

В 1929 году окончил актёрско-режиссёрскую мастерскую Государственного техникума кинематографии.

В 1927—1934 годах работал на киностудиях «Межрабпомфильм» и «Союздетфильм», где как актёр снялся в эпизодической роли в фильме 1929 года Льва Кулешова «Весёлая канарейка» и в том же году был его ассистентом на фильме «Два-Бульди-два». В 1933 году был ассистентом режиссёра Всеволода Пудовкина на съёмках фильма «Дезертир».

В 1934—1937 годах — режиссёр-педагог киноактёрского отделения ТХУ в Баку.

В 1937—1939 годах снимал кинохронику и учебные фильмы на киностудиях «Мостехфильм», «Сельхозфильм», на Тбилисской, Ташкентской и Дальневосточной студий кинохроники.

В 1939—1943 годах — режиссёр на киностудии «Ленфильм», был вторым режиссёром на съёмках фильма «Приключения Корзинкиной» (1941), режиссёр научно-популярных фильмов.

В 1943—1945 годах — режиссёр Черноморского флота, в войну эвакуированного в Батуми.

В 1946—1950 годах — режиссёр и руководитель школы киноактёров в Алма-Ате.

В 1950—1965 годах работал на Одесской киностудии, где снял несколько художественных фильмов.

Умер в 1980 году.

Режиссёрская фильмография 
 1956 — Ты молодец, Анита!
 1957 — Страницы былого (совм. с Евгением Ташковым)
 1960 — Им было девятнадцать...
 1960 — Свет в окне
 1962 — Чудак-человек

Ссылки 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Одесская киностудия